Culicidospora är ett släkte av svampar. Culicidospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Culicidospora